Мастакен () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Борлешть.
 Мастакен () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Драгомірешть.